Seefahrt ist not! steht für:

 Seefahrt ist not! (Roman), Roman von Gorch Fock (1913)
 Seefahrt ist not! (Film), deutscher Stummfilm von Rudolf Biebrach (1921)